Il toponimo Zapotal può riferirsi a diverse località:

Zapotal – distretto della Costa Rica nel cantone di Nandayure
Zapotal – distretto della Costa Rica nel cantone di San Ramón